Der 24-Stunden-Lauf ist eine Form des Ultramarathons, bei der die Läufer innerhalb von 24 Stunden eine möglichst lange Strecke zurücklegen. Es können auch Staffeln antreten.

Kurzbeschreibung 

In der Regel besteht der Kurs aus einer (in der Regel amtlich vermessenen) 1 bis 3 km langen Runde, in der die Läufer immer wieder den Ausgangspunkt passieren, an dem üblicherweise eine Verpflegungsstelle steht. Der Lauf kann auch auf einer 400-m-Bahn oder in einer Halle stattfinden. Sobald das Rennen beendet ist, müssen die Läufer so lange stehenbleiben, bis die Strecke, die sie auf der zuletzt angebrochenen Runde zurückgelegt haben, ausgemessen ist.

Kürzere Mehrstundenläufe, die als Ultramarathon gelten, sind der 6- und der 12-Stunden-Lauf (oft in den Rahmen eines längeren Wettbewerbs integriert), es gibt aber auch längere Läufe über 72 Stunden oder sechs Tage.

Geschichte 

Der 24-Stunden-Lauf als Wettkampf soll 1806 durch einen Zweikampf zwischen Abraham Wood und Robert Barclay Allardice, auch bekannt als Captain Barclay, ins Leben gerufen worden sein, wobei Wood nach 35 Kilometern ausstieg und Barclay 216 Kilometer gelaufen sein soll. 1823 schaffte Russell, ein junger Ire, 204 Kilometer in 24 Stunden. Ab den 1870er Jahren wurden 6-Tage-Läufe populär und 24-Stunden-Distanzen gewertet.

Reine 24-Stunden-Läufe vom Ende des 19. Jahrhunderts sind von der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung (DUV) dokumentiert, wie etwa das Rennen von Achille Bargossi der am 9. und 10. Juni 1879 in Rom 165 Kilometer gegen ein Pferd lief, oder den 24 heures de Neuilly (Frankreich) vom 30. September bis 1. Oktober 1892, bei denen fünf Männer zwischen 125,1 und 169,5 Kilometer zurücklegten.

Weltrekorde 

Den 24-Stunden-Weltrekord der Männer stellte Yiannis Kouros auf (303,506 km, 1997, Adelaide, Bahn), den der Frauen Edit Berces (250,106 km, 2002, Verona, Bahn). Die Deutschen Rekorde halten Wolfgang Schwerk (276,209 km, 1987, Köln) und Sigrid Lomsky (243,657 km, 1993, Basel, gleichzeitig Weltrekord im 24-Stunden-Straßenlauf).

Weltmeisterschaften 

1990 richtete die IAU am 3. und 4. Februar in Milton Keynes (England) die 1st International 24 Hour Championships aus. Eine einzelne IAU World 24 Hours Track Championships wurde 2001 in Verona (Italien) in Verbindung mit der 7. Lupatotissima 24 ore durchgeführt. 2003 wurde die IAU World 24 Hours Challenge mit Teamwertung in Verbindung mit der IAU European 24 Hours Challenge etabliert. Ebenfalls erkannte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) 2003 die Welt- und Europameisterschaft im 24-Stunden-Lauf an. Die 24h World Challenge wurde 2010 in Absprache mit der IAAF zu einer offiziellen Weltmeisterschaft (World Championship) aufgewertet.

Seit 2015 findet die Weltmeisterschaft im jährlichen Wechsel mit der 100-km-Straßenlauf-Weltmeisterschaft statt.

Wettkämpfe

Weltmeister

Europameisterschaften 

Die 24-Stunden-Lauf-Europameisterschaften (engl.: IAU European 24 Hours Championships) wurden 1992 von der IAU eingeführt und hießen anfangs IAU European 24 Hours Challenge. Der Wettkampf war zunächst ein Straßenlauf, mit Ausnahme von 1999, der auf der Bahn ausgetragen wurde, weshalb er zunächst nicht mitgezählt wurde.

Die Mannschaftswertungen werden durch Addition der zurückgelegten Strecken der drei führenden Läufer ermittelt. Von 2003 bis 2005 sowie von 2009 bis 2015 fand der Wettkampf zusammen mit den 24-Stunden-Lauf-Weltmeisterschaften (damals noch IAU World 24 Hours Challenge genannt) statt.

Wettkämpfe

Podestplätze Frauen

Podestplätze Männer

Deutsche Meisterschaften 

In Deutschland richtet die Deutsche Ultramarathon-Vereinigung seit 1989 jährlich Deutsche Meisterschaften als. Die Deutschen Meisterschaften im 24-Stunden-Lauf sind Straßenläufe.
Des Weiteren hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) 2009 in Delmenhorst erstmals eine DLV-24-Stunden-Challenge ausgerichtet, bei der lediglich 28 Teilnehmer starteten. Bei der zeitgleichen Deutschen Meisterschaft der DUV waren dagegen 116 Teilnehmer am Start.

Deutsche Meisterschaften (DUV)

Veranstaltungen in Deutschland und in der Schweiz 

Der jährlich stattfindende Sächsische Mt. Everest Treppenmarathon in Radebeul wird als 24-Stunden-Lauf durchgeführt. Der Titelträger Andreas Allwang aus Deutschland legte 2015 in dieser Zeit 156 Runden zurück, was einer Laufstrecke von über 130 Kilometern entsprach. Dabei hatte er gleichzeitig eine Höhendistanz von über 13.800 Höhenmetern (bei rund 62.000 Treppenstufen) zurückgelegt. Bei den Frauen siegte 2016 die Deutsche Ulli Baars mit 121 Runden.

Seit 2013 richtet das Trail-Running-Adventure-Team im Rahmen des Events Traildorado einen internationalen 24-Stunden-Trail-Lauf aus, im Jahr 2015 erstmals inklusive der Deutschen Meisterschaft im 24-Stunden-Trailrunning.

Der 24-Stundenlauf in Reichenbach im Vogtland gehört zu den ältesten in Deutschland. 1987 fand der erste Lauf statt.

Für 2018 ist der 30. Lauf geplant, und damit nimmt die Veranstaltung weltweit einen Spitzenplatz ein. Bereits 6-mal war Reichenbach Ausrichter der Deutschen Meisterschaft der DUV.

Siehe auch:

 24-Stunden-Lauf Rodgau – Spendenlauf zugunsten des Vereins „Gemeinsam mit Behinderten Rodgau e.V.“
 24-Stunden-Lauf Basel

 24-Stunden-Lauf Stadtoldendorf
 24 Stunden Burginsellauf Delmenhorst
 Die 24 Stunden von Bernau
 Bergischer 24-Stundenlauf der Pfarrei St. Bonaventura und Hl. Kreuz, Remscheid

Siehe auch 

 Stundenlauf
 6-Stunden-Lauf
 24-Stunden-Rennen

Weblinks 

  (englisch)
 Deutsche Bestenliste Ultramarathon inkl. 24 h (PDF-Datei; 33 kB)
 Ewige Bestenliste Deutschland 24h Frauen
 Ewige Bestenliste Deutschland 24h Männer
 IAU-Laufkalender 2017 – 2020

Nachweise 

!24-Stunden-Lauf
Langstreckenlauf